Glamoč est un toponyme qui peut désigner :
Glamoč, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Glamoč, un village de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.